Silver City puede referirse a varias localidades de Estados Unidos:
 Silver City (Iowa)
 Silver City (Misisipi)
 Silver City (Nevada)
 Silver City (Nuevo México)
 Silver City (Carolina del Norte)

 Arte
 Silver City, película de 1951 dirigida por Byron Haskin.
 Silver City, película de 2004 dirigida por John Sayles.